Zus, een familielid
 Aanspreektitel voor een verpleegster of vrouwelijke verpleegkundige (niet in Vlaanderen). Dit houdt verband met het feit dat dit beroep vanouds door nonnen werd uitgevoerd.
 Zuster (religie), een vrouwelijke kloosterling
 Zuster kan tevens als voorvoegsel gebruikt worden, in welk geval het neven betekent, bijvoorbeeld een zusterproject.
 Zuster (single), een single van The Scene uit 1992

Zie ook
 broeder